Ю́рис Бе́рзиньш (8 марта 1954, Рига, Латвийская ССР, СССР) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта СССР международного класса.

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Юрис был рулевым в составе распашной четвёрки и со своим экипажем завоевал серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Мастера спорта СССР международного класса